Petit kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoine Petit
 Félix Petit
 Georges Petit (zoolog) (1892–1973), fransk iktyolog
 Nicholas Petit

Robotskapade auktorsförkortningar